Механоиды — серия компьютерных игр. Включает в себя:
 Механоиды (2004).
 Механоиды 2: Война кланов (2006).
 Механоиды: Гонки на выживание (2007).
 Механоиды 3: Протокол Войны.